Mouras puede referirse a:
Moras en gallego y portugués (singular moura, masculino mouro). En esas zonas son protagonistas de numerosas leyendas.

Apellidos
 Roberto Mouras
Autódromo Roberto Mouras